Институт прикладной геофизики имени профессора В. И. Баумана
Институт прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова

Примечания